Het Embassy World Snooker Championship 1999 vond plaats van 17 april tot en met 3 mei 1999 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. John Higgins was de titelverdediger. Stephen Hendry won zijn zevende 'Crucible' wereldtitel en werd daarmee alleenrecordhouder, voor Steve Davis en Ray Reardon (allebei zes keer winnaar).

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 230.000,-
 Finalist: £ 135.000,-
 Halvefinalist: £ 68.000,-
 Kwartfinalist: £ 34.000,-
 Laatste 16: £ 18.350,-
 Laatste 32: £ 12.500,-
 Hoogste break: £ 20.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
142, 132, 127, 126, 124, 108, 104, 104, 100 - John Higgins
 140, 123, 109, 104, 101, 100 - Mark Williams
 137, 108 - Tony Drago
 137 - Steve James
 136, 130, 110 - James Wattana
 135, 134, 122, 120, 110, 105, 100 - Ronnie O'Sullivan
 133 - John Parrott
 132, 126, 109, 108, 106, 104, 104 101 - Stephen Hendry
 131, 114 - Chris Small
 128, 110, 104 - Stephen Lee
 124, 120, 100 - Matthew Stevens
 122 - Dominic Dale
 120, 109 - Joe Perry
 108, 103 - Anthony Hamilton
 104 - Ken Doherty
 103, 103 - Mark King

Opvallendheden
 Ronnie O'Sullivan en Stephen Hendry vestigden in hun halve finale een WK-record door samen acht 'century breaks' (100+ punten in één beurt) te maken tijdens één wedstrijd.
 Dominic Dale eindigde in zijn wedstrijd tegen Nigel Bond een frame met 167 punten, meer dan ooit eerder behaald in een frame tijdens een rankingtoernooi. Hij incasseerde 44 bonuspunten door (afgedwongen) fouten van Bond en maakte daarna een break van 123.
Verliezend finalist Mark Williams bereikte een jaar later opnieuw de finale en won toen wel zijn eerste wereldtitel.

1999
Sport in 1999